Charles Péchin (1871-1949), médecin et homme politique français 
 Pierre Péchin (1947-2018), humoriste français
 Pierre-Frédéric Péchin (1814-1877), militaire français
 Yan Péchin (19?-), guitariste, réalisateur et compositeur français